Юрасівка — топонім населених пунктів.

Юрасівка — слобода в Ольховатському районі Воронезької області.
 Юрасівка — село в Тербунському районі Липецької області.